Стивен Джеймс Мэнгэн (; род. 22 июля 1968 года) — английский актёр, наиболее известный благодаря ролям Гая Секретена в сериале «Зелёное крыло», Дэна Муди в «Я — Алан Партридж» и Шона Линкольна в сериале «Эпизоды», а также «почтальона Пэта» в одноименном фильме.

Мэнгэн также известный театральный актёр, он был номинирован на премию «Tony Award» за роль Нормана в «The Norman Conquests» на Бродвее. Он также сыграл Берти Вустера в «Jeeves and Wooster in Perfect Nonsense» на сцене Duke of York’s Theatre, эта постановка получила 2014 Olivier Award за лучшую новую комедию.

Фильмография

Фильмы

Телевидение

Примечания 

Родившиеся в 1968 году
Выпускники Королевской академии драматического искусства
Киноактёры Великобритании
Актёры театра Великобритании
Выпускники Кембриджского университета
Выпускники колледжа Гонвилл-энд-Киз